Ратланд има више значења:
 Ратланд
 Округ Ратланд (Вермонт)
 Ратланд (Масачусетс)
 Ратланд (Ајова)
 Ратланд (Вермонт)
 Ратланд (Илиноис)
 Ратланд (Охајо)
 Ратланд (Северна Дакота)